Die Liga 1 2013/14 war die 76. Spielzeit der höchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 19. Juli 2013 und endete am 21. Mai 2014.

Titelverteidiger war Steaua Bukarest.

Modus 
Die Liga 1 spielte mit 18 Mannschaften. Vorbehaltlich des Lizenzentzugs anderer Teams steigen vier letztplatzierten Mannschaften in die Liga II ab, aus der vier Mannschaften aufsteigen (die beiden Erstplatzierten aus jeder der beiden Staffeln). Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Tabelle auf soccerway.com

Einzelnachweise 

Liga-1-Saison
Fußballsaison 2013/14